

Toponymie

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Ruszkowo, village de la powiat de Lipno 
 Ruszkowo, village de la powiat de Rypin 

dans la voïvodie de Mazovie
 Ruszkowo, village de la powiat de Ciechanów 
 Ruszkowo, village de la powiat de Nowy Dwór Mazowiecki 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ruszkowo, village de la powiat de Środa Wielkopolska

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Ruszkowo, village